

Ebraismo 
 Bava Batra –  uno dei tre trattati della Mishnah e del Talmud, nell'Ordine di Nezikin

Persone 
 Shakun Batra – regista e sceneggiatore indiano
 Vikram Batra – militare indiano